Luskan est une ville fictive située au Nord de Féerune, dans le monde imaginaire des Royaumes oubliés, pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. C'est la cité rivale de Padhiver.

Surnommée la Cité des Voiles, Luskan est la ville humaine qui se situe le plus au nord le long de la Côte des Epées à l'embouchure de la rivière La Mirar. Elle est proche de l'Épine dorsale du monde, une longue chaine de montagnes qui sépare Luskan des Dix-Cités du Valbise encore plus au nord. On la considère comme l'un des derniers remparts de la civilisation (en dehors des Dix-Cités).

Situation 

Luskan est située à l'embouchure de la Mirar, une rivière non navigable, qui divise la ville en deux parties bien distinctes.

La Rive Nord est une enclave entièrement ceinte de murailles, et constituée pour l'essentiel d'entrepôts. On y trouve le Port des Voiles Blanches, réservé à la marine luskanite, et Libre-Bord, le seul endroit où les navires étrangers ont le droit de mouiller.
Trois ponts fortifiés et gardés jour et nuit relient les deux rives.

La Rive Sud abrite la ville proprement dite, protégée par une épaisse muraille en demi-cercle, flanquée de nombreuses tours, ainsi que la Grève du Dragon, le port historique désormais fréquenté par des pirates, des mercenaires et des trafiquants. L'accès à Luskan se fait par la Porte Sud, qui se distingue par les deux tours jumelles qui l'entourent, appelées les Crocs. Celles-ci arborent en permanence les corps suppliciés des malheureux tombés sous le couperet de la justice luskanite.

Histoire 

Édifié sur les ruines de l'ancienne cité Illusk, détruite en 1235 CV, Luskan est un port fréquenté par des pirates et des voleurs, et toute personne intéressée par l'argent. La vie en ses murs est dangereuse, mais la cité est très lucrative. Les pirates vendent leurs prises au marché noir, et les marchands s'y arrêtent en fin de route, avant de se rendre vers Dix-Cités à la saison chaude.

Gouvernement 

La cité est officiellement dirigée par les cinq Grands Capitaines : Taerl, Baram, Kurth, Suljack et Rethnor (qui eut pour successeur son second fils Kensidan), tous d'anciens seigneurs pirates. Cependant, le véritable pouvoir appartient à la Confrérie des Arcanes qui habite la Tour de l'Arcane. Les 130 mages qui la composent manipulent les Grands Capitaines.

Les Capitaines encouragent le pillage de petites villes, comme Longueselle, Padhiver et Mirabar, mais refusent de s'en prendre à Eauprofonde et aux routes commerciales empruntées par les navires d'Amn. Ils encouragent aussi les marchands locaux à se méfier des voyageurs, car ils peuvent être des espions.

Lieux d'intérêt 
 La Tour de l'Arcane
La place du véritable pouvoir de la ville, où vivent 130 mages organisés en académie. Édifiée par magie, cette gigantesque tour ressemble à un arbre à cinq branches ou à une main ouverte. Entre autres noms de magiciens célèbres, on pourra retenir ceux de Jaluth Alaerth, Ornar à la Griffe, Deltagar Zelhund, Morkai le Rouge et Dendybar le Marbré (ces deux derniers ayant joué un rôle au cours des aventures de Drizzt Do'Urden le célèbre elfe noir). On sait peu de choses sur le rôle exact de la Confrérie dans le gouvernement de Luskan et de ses environs, et les membres eux-mêmes refusent de discuter de leurs activités.
 La Rapière (ou Le Coutelas selon les traductions) 
Une des meilleures tavernes, repaire de pirates. Le célèbre barbare Wulfgar y travaille quelque temps en tant que videur (il y provoque également une terrible bagarre lors de sa première visite).
 L'Auberge des Sept Voiles
L'unique restaurant de la ville, établissement luxueux dont on dit qu'il cache le trésor d'un célèbre pirate, Shargul. Les espions au service de la Confrérie des Arcanes y seraient nombreux, et il se murmure que de puissants enchantements actifs empêcheraient en ses murs toute téléportation, toute magie de détection ou sort de localisation.
 Les ruines d'Illusk où rôdent des morts-vivants.

Jeux vidéo 
On peut s'y rendre dans le jeu vidéo Neverwinter Nights.

Références 

Ville des Royaumes oubliés

en:List_of_Forgotten_Realms_cities#Luskan